Sanctuary Records — британский лейбл звукозаписи, считавшийся крупнейшим независимым лейблом в мире и крупнейшим владельцем авторских прав на музыку — более 160 тысяч композиций. Компания была основана в 1979 году Родом Смоллвудом и Энди Тейлором. 15 июня 2007 года Universal Music Group объявили о покупке лейбла за 44,5 миллиона фунтов.

Музыканты 

 3 Colours Red
 Aberfeldy
 Alan Price и The Electric Blues Company
 Энди Бэлл
 Anthrax
 Motörhead
 Apollyon Sun
 The Ataris
 Atomkraft
 Belle & Sebastian
 Billy Idol
 Biohazard
 Bizarre
 Black Sabbath
 Blues Traveler
 Blue Nile
 Brides of Destruction
 The Charlatans
 Кристин МакВи
 Corrosion of Conformity
 Брюс Дикинсон
 Роб Дикинсон
 Dio
 Питер ДиСтефано
 Dokken
 DragonForce
 Drowning Pool
 De La Soul
 Earth, Wind and Fire
 Элтон Джон
 Engerica
 Europe
 Fun Lovin' Criminals
 Gamma Ray
 The Gathering
 Thea Gilmore
 Gizmachi
 Gorky's Zygotic Mynci
 Gravity Kills
 Адам Грин
 Groove Armada
 Guns N' Roses
 Helloween
 Humble Pie
 Idlewild
 illScarlett
 Iron Maiden
 Jane's Addiction
 Jimmy Chamberlin Complex
 JoBoxers
 Journey
 Kamelot
 King Crimson
 The Kinks
 Kiss
 Living Colour
 Lowgold
 Lynyrd Skynyrd
 Manic Street Preachers
 The Marmalade
 Meat Loaf
 Megadeth
 Ministry
 Morrissey
 Alison Moyet
 Jo O'Meara
 William Orbit
 Orange Goblin
 Dolores O'Riordan
 Kelly Osbourne
 Overkill
 Pet Shop Boys
 Pitchshifter
 Robert Plant и Strange Sensation
 Play
 Queensrÿche
 Ray J
 Rollins Band
 The RZA
 Saint Etienne
 Scorpions
 Simple Minds
 Status Quo
 Stratovarius
 Tangerine Dream
 The Cranberries
 The Strokes
 Super Furry Animals
 Tegan and Sara
 Tesla
 Ween
 Widespread Panic
 Neil Young
 Uriah Heep
 Tegan and Sara
 Venom
 Within Temptation
 Wu-Tang Clan
 Photek

Примечания 

Лейблы звукозаписи Великобритании
Члены IFPI